Emma Clayton peut désigner :
 Emma Clayton (1968-), romancière britannique ;
 Emma Clayton (1988-), coureuse de fond anglaise.